Klumpvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klumpvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (20,1 ha)
Klumpvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (18,4 ha)
Klumpvattnet (Ströms socken, Jämtland, 709729-146197), sjö i Strömsunds kommun,  (24,9 ha)
Klumpvattnet (Ströms socken, Jämtland, 714373-146800), sjö i Strömsunds kommun,  (3,81 km²)
Lill-Klumpvattnet, sjö i Krokoms kommun och Strömsunds kommun,  (70,3 ha)
Stor-Klumpvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (73,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn